Amos Klausner, nome alla nascita di Amos Oz (1939-2018) – scrittore e saggista israeliano
Joseph Klausner (1874-1958) – storico israeliano di origine lituana, prozio di Amos

Altro
Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher – vino italiano